Aousserd kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aousserd (kommun), Oued ed Dahab-Lagouira, 
 Aousserd (provins), Oued ed Dahab-Lagouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar